СПИ:

 Самарский политехнический институт (ныне Самарский государственный технический университет);
 Саратовский политехнический институт (ныне Саратовский государственный технический университет);
 Севастопольский приборостроительный институт (ныне Севастопольский национальный технический университет);
 Социалистическая партия Индии;
 Союзплодоимпорт;
 Слово о полку Игореве.

См. также 
Спи